Вигівський — українське прізвище.

Персоналії 

 Вигівський В'ячеслав Анатолійович — підполковник медичної служби; заслужений лікар України.
 Вигівський Іван Михайлович (1980) — Начальник ГУ Національної поліції м.Києва.

Українські прізвища